Held steht für:
 Held, Vollbringer einer außergewöhnlichen Tat, Figur einer Erzählung
 Held (Familienname), dort auch Namensträger
 Held (Comic), Werk des deutschen Comiczeichners Flix (2003)
 Held (Au in der Hallertau), Ortsteil des Marktes Au in der Hallertau, Landkreis Freising, Bayern
 Held-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika
 Der Held (Originaltitel Nayak), indisches Filmdrama von Satyajit Ray (1966)

Siehe auch:

 Heldin (Begriffsklärung)
 Helden (Begriffsklärung)
 Superheld (fiktive Figur)
 Heldt (Begriffsklärung)
 Helt (Begriffsklärung)